Совет министров ТНР — Распорядительный и исполнительный орган власти ТНР.

На Всетувинском учредительном хурале 16 августа 1921 г. образовано правительство ТНР — Всеобщий центральный Совет.

Преобразован в Совет Министров ТНР в феврале 1922 г., утвержден решением I Великого Хурала ТНР от 20 сентября 1923 г. Упразднен в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 октября 1944 г.

Тувинская Народная Республика